Miami Open 2021, właśc. Miami Open presented by Itaú 2021 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 1000 w sezonie 2021 z cyklu Miami Open rozgrywany w dniach 23 marca–4 kwietnia 2021 roku w Miami na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 3 260 190 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2021
2021 w tenisie ziemnym
2021 w Stanach Zjednoczonych